Diego Ruiz Asín (ur. 25 czerwca 1977 w Jace, Huesca (prowincja)) – hiszpański biegacz narciarski, zawodnik klubu Montana Guardia Civil.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Diego Ruiz pojawił się 29 stycznia 1997 roku w koreańskim Muju, gdzie w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajął 58. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 1998 roku w Muonio, zajmując 89. miejsce na dystansie 10 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty zdobył ponad pięć lat później - 25 stycznia 2001 2004 w Val di Fiemme, gdzie zajął trzydziestą pozycję na dystansie 70 km klasykiem. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2006/2007, który ukończył na 107. miejscu. Jego najlepszym indywidualnym wynikiem olimpijskim jest 23. miejsce w biegu na 50 km stylem dowolnym podczas rozgrywanych w 2006 roku igrzysk w Turynie. Kilkakrotnie startowa na mistrzostwach świata, najlepszy rezultat osiągając podczas MŚ w Oberstdorfie w 2005 roku, gdzie bieg na dystansie 50 km stylem klasycznym ukończył na siedemnastej pozycji. Startował także w zawodach cyklu FIS Marathon Cup, przy czym raz stanął na podium - 10 lutego 2008 roku był trzeci we francuskim maratonie Transjurassienne. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Włoch Marco Cattaneo oraz reprezentant gospodarzy Raphaël Poirée. Ponadto wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Hiszpanii, w tym cztery złote: na 10 km stylem dowolnym i w biegu łączonym na 30 km w 2005 roku, 10 km stylem dowolnym w 2008 roku i w biegu łączonym na 15 km w 2009 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 150.
 sezon 2006/2007: 107.

Miejsca na podium 
Ruiz nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 37.
 sezon 2001/2002: 24.
 sezon 2004/2005: 56.
 sezon 2007/2008: 24.
 sezon 2009/2010: 42.
 sezon 2010/2011: 31.
 sezon 2011/2012: 93.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Hiszpańscy biegacze narciarscy
Hiszpańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1977